Александр Косенко:
 Косенко, Александр Анатольевич (1959—2015) — советский и украинский шашист, шашечный тренер и теоретик.
 Косенко, Александр Петрович — украинский мини-футболист, главный тренер национальной и молодёжной сборных Украины по мини-футболу.